Örartjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Örartjärnen (Malungs socken, Dalarna, 672499-139235), sjö i Malung-Sälens kommun,  (7,45 ha)
Örartjärnen (Malungs socken, Dalarna, 673142-138082), sjö i Malung-Sälens kommun,  (14,8 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn